Buxhoevden (Buxhövden) kan syfta på:

 Albert von Buxhövden, biskop i Riga 1199-1229 i Livland.
 Fredrik Vilhelm von Buxhoevden, rysk greve och härförare bland annat under Napoleonkrigen och Finska kriget